Naselja u BiH:
 Trnavci (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo
 Trnavci kod Rudog, naselje u općini Rudo

Naselja u Srbiji:
 Trnavci (Aleksandrovac, Srbija), naselje u općini Aleksandrovac